Oncidium divaricatum  é uma espécie de orquídeas do gênero Oncidium, da subfamília Epidendroideae, pertencente à  família das Orquidáceas. É nativa do sudeste do Brasil.

Sinônimos

Oncidium pulvinatum Lindl. (1838)
Oncidium sciurus Scheidw. (1839)
Oncidium sphegiferum Lindl. (1843)
Oncidium robustissimum Rchb.f. (1888)

Ligações externas

Oncidium